Esistono due comuni francesi con questo nome

Versigny – Aisne
Versigny – Oise